Theresienstraße (München), een straat in München
Theresienstraße (metrostation), een station van de metro van München